Norwich School bezeichnet folgende Institutionen:

 Norwich School of Painters, Landschaftsmalereischule in Norwich
 King Edward VI Grammar School, eine der ältesten Schulen Englands in Norwich